Amerika može značiti:

 Amerika, skupno ime za kontinente Sjevernu Ameriku i Južnu Ameriku.
 Sjedinjene Američke Države se često nazivaju Amerika.
 Amerika (Kafka), roman Franza Kafke iz 1927.
 Amerika, Saska, Njemačka.
 Amerika (Rammstein), satirični single njemačkog benda Rammstein s albuma Reise, Reise.
 Amerika (TV miniserija), američka miniserija iz 1987.
 Amerika (telenovela), brazilska telenovela iz 2005.
 Amerika, Drenthe u Drenthe, Nizozemska
 Amerika (Bergova novela), roman Sibylle Berg
 Amerika (album), album njemačke rock grupe BAP i naziv pjemsme na albumu
 Amerika (Opća opasnost), album županjske rock grupe Opća opasnost

Vidi i:
 America